Miejscowości w USA:
 New Richland – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Waseca
Gminy w USA:
 New Richland (ang. New Richland Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Waseca